Civil steht für:
 Cadillac Civil, im Iran montiertes Automodell des Herstellers Cadillac, siehe Cadillac Seville
 Civil, eine Aldeia im osttimoresischen Suco Cassa, siehe Civil (Aldeia, Cassa)
 Civil, ein Dorf in der Aldeia Civil, siehe Civil (Ort, Cassa)

Personen:
 Alan Civil (1929–1989), britischer Musiker
 François Civil (* 1990), französischer Schauspieler
 Ildefons Civil i Castellví (1889–1936), katalanischer Kirchenmusiker und Benediktinermönch aus dem Kloster Montserrat
 Orhangazi Civil (* 1992), türkischer Biathlet

Siehe auch: